Belisle oder Bélisle ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Belisle (1899–1983), US-amerikanischer Ruderer
 Gilles Bélisle (1923–1996), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Ottawa
 Gregg Belisle-Chi (* 1990), kanadischer Jazzmusiker
 Lindsay Belisle  (* 1977), kanadische Ringerin
 Louis-Alexandre Bélisle (1902–1985), kanadischer Journalist, Unternehmer, Romanist und Lexikograf
 Polin Belisle (* 1966), belizisch-honduranischer Marathonläufer